

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Ciężkowice – miasto
 Ciężkowice – gmina
 Ciężkowice – dawna gromada w powiecie tarnowskim
 Ciężkowice – część miasta Jaworzno
 Ciężkowice – dawna gromada w powiecie chrzanowskim
 Ciężkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle
 Ciężkowice – dawna gromada w powiecie radomszczańskim
 Ciężkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Polska Cerekiew